Алексей Иванович Алфёров:
 Алфёров, Алексей Иванович (1898—1976) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Алфёров, Алексей Иванович (род. 2000) — белорусский боксёр-любитель, серебряный призёр чемпионата мира (2021).